Poddubje () ist ein Name von Orten in Russland:

 Poddubje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946: Jagsten, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen)
 Poddubje (Leningrad, Gattschina), Dorf im Rajon Gattschina, Oblast Leningrad
 Poddubje (Leningrad, Wolossowo), Dorf im Rajon Wolossowo, Oblast Leningrad
 Poddubje (Nowgorod, Okulowka), Dorf im Rajon Okulowka, Oblast Nowgorod
 Poddubje (Nowgorod, Pestow), Dorf im Rajon Pestow, Oblast Nowgorod
 Poddubje (Pskow, Loknja), Dorf im Rajon Loknja, Oblast Pskow
 Poddubje (Pskow, Putoscvhka), Dorf im Rajon Putischka, Oblast Pskow
 Poddubje (Twer, Firowo), Dorf im Rajon Firowo, Oblast Twer
 Poddubje (Twer, Lichoslawl), Dorf im Rajon Lichoslawl, Oblast Twer
 Poddubje (Twer, Torschok), Dorf im Rajon Torschok, Oblast Twer
 Poddubje (Twer, Udomlja), Dorf im Rajon Udomlja, Oblast Twer
 Poddubje (Wologda, Scheksna), Dorf im Rajon Scheksna, Oblast Wologda
 Poddubje (Wologda, Ustjuschna), Dorf im Rajon Ustjuschna, Oblast Wologda